Статья содержит список терминов, связанных с субкультурой аниме и манги. В культуре поклонников аниме развился собственный сленг, часто использующий японские или английские слова, иногда в значении, далёком от изначального.


А 

 AMV () — музыкальные видеоклипы, смонтированные фанатами из аниме-кадров.
  () — коллекционное издание манги, обычно выпускаемое ограниченным тиражом, на высококачественной бумаге и дополнительными бонусами (омакэ): футляром, другой обложкой, цветными страницами и т. п. См. также кандзэмбан.
 Америманга — см. Псевдоманга.
 Америме () — анимационная продукция, выполненная в аниме-стиле, но выпущенная за пределами Японии.
 Аниме () — японская анимация. В Японии термин «аниме» обычно используется по отношению к любому анимационному фильму (мультфильму) безотносительно к его происхождению или стилю. В остальных странах используется для обозначения именно японской анимации.
 Артбу́к () — графический альбом или коллекция изображений и иллюстраций, собранная в виде альбома под одной обложкой. Содержимое графического альбома почти всегда связано между собой общей темой, будь то аниме отдельного жанра, фотоискусство вообще или конкретного художника.
 Арка () — последовательность серий, связанных общей сюжетной линией.
  — визуальный приём в виде одиночного локона (реже двойного и более), выделяющегося из причёски персонажа. Визуально ахогэ может быть как толстым, так тонким, как длинным, так и коротким. Обычно имеется у глупого, неумелого и беззаботного персонажа, чаще женского пола.
 Ахэгао (), также известный как O-Face — термин в японской порнографии, описывающий выражение лица вымышленных персонажей во время секса.

Б 
 Бакуню (, «разрывающиеся груди») — поджанр хентая, особенностью которого является огромный размер груди у женских персонажей.
 Бара ( — «роза») или «гэйкоми» (ゲイコミ, от ) — жанр манги, повествующей о гомосексуальных отношениях мужчин, создаваемый художниками-мужчинами и ориентированной на читателей-мужчин.
 Бисёдзё (, «красивая девушка») — японский термин, обычно относящийся к молодым красивым девушкам, чаще школьницам старших классов. В аниме и манге, особенно среди западных отаку, термин используется для обозначения стереотипного женского персонажа — красивой молодой девушки.
 Бисёнэн (, «красивый юноша») — японское слово, обозначающее идеально красивого молодого человека. За пределами Японии обычно используется отаку для обозначения стереотипного шаблона мужских персонажей манги и аниме.
 Бокэ (, «не от мира сего») — японский термин, обозначающий человека, намеренно (или нет) говорящего глупости и попадающего в разные неловкие ситуации. Также, наряду с цуккоми, является частью мандзай-дуэта.
 Брокон и сискон — комплекс брата и комплекс сестры, соответственно. Это японские термины, образованные по аналогии с лоликоном и обозначающие, что персонаж чрезмерно привязан к своему брату или сестре (необязательно родным), что в зависимости от произведения и возрастного рейтинга может выражаться как в простом обожествлении более старшего родственника, так и в настоящих романтических чувствах и/или попытках соблазнения. В своём «лёгком» виде брокон часто можно встретить у героинь-младших сестёр в комедийных и романтических аниме и манге, в то время как в «запущенном» варианте оба явления очень часто эксплуатируются в произведениях жанра хентай и этти как элемент эксплуатации табуированных отношений.
 Бункобан, просторечно бунко — том манги, аналогичный танкобону, но, в отличие от него, с меньшим форматом (формат бумаги A6 — 105х148мм), обладает значительно большим числом страниц в томе, лучшим качеством бумаги и, как правило, имеет специальную обложку. Это карманное издание манги, часто используемое для переиздания произведений. Считается «престижным» форматом — сериалы издаются в бункобанах лишь при условии хороших продаж танкобонов.

В 
 Вайдобан ( [уайдо:бан] ←  «широкий, обширный; значительный») — формат тома манги с форматом бумаги А5 (148×210мм), преимущественно для жанров сэйнэн и дзёсэй. Том в формате вайдобан по объёму текста схож с томом манги в формате бункобан. Манга жанров сёнэн и сёдзё печатается в танкобон.
 Ваншот (англиц. от  «один удар, выстрел») — небольшая манга (15−60 стр.), в которой отсутствует деление на отдельные главы.
 Визуальный роман (англиц. от ) — жанр компьютерных игр, в котором основное внимание уделяется сюжету и диалогами и используются статичные аниме-изображения и текст.
 Вайфу (англиц. от  «жена») — женский персонаж из аниме, манги или видеоигры, который романтически привлекает, которого считают своим идолом и второй половинкой.

Г 
 Гаремный сёнэн — сёнэн, сюжет которого завязан на том, что одного юношу в силу тех или иных обстоятельств окружает группа девушек, некоторые из которых к нему неравнодушны. Каждая девушка в таком произведении чаще всего изображает какой-либо расхожий моэ-типаж, дабы привлечь к произведению как можно больше поклонников подобных героинь; в частности, большинство гаремов включают в себя цундэрэ и дандэрэ как основной романтический интерес главного героя. Помимо традиционных гаремов с одной или двумя центральными героинями, гаремные произведения могут представлять собой «нежелательный гарем», где главный герой уже изначально влюблён в одну девушку, и «сбалансированный гарем», где практически каждая героиня получает большую долю экранного времени и возможность претендовать на сердце «хозяина» гарема. В широком смысле с данным жанром также связано такое понятие, как гаремное окончание (), когда герой гарема, визуальной новеллы или любого другого романтического произведения в итоге сохраняет статус кво со всеми девушками или уже в буквальном смысле собирает из них самый настоящий гарем, одним из самых известных примеров чего может служить ранобэ High School DxD.
 Гуро (, эрогуро) — поджанр хентая, изображающий жестокие формы сексуального насилия, а также всевозможные сцены, вызывающие отвращение. В среде отаку также зачастую используется для описания наличия в сюжете аниме или манги особой жестокости или насилия, особенно сюжетов, использующих художественные элементы сплэттера.
 Гэнки (, «здоровый») — энергичный и жизнерадостный персонаж. Как правило, это оптимист, заводила и душа компании, однако чертами данного темперамента могут наделяться также и просто наивные и простодушные персонажи.

Д 
 Датабук — книга, в которой содержится информация о героях/местах/создании манги/аниме, написанная самим мангакой.
 Дзёсэй () — жанр манги и аниме, созданный в основном для просмотра молодыми женщинами.
  (животные) — аниме о разумных человекоподобных существах.
  — милая неуклюжая девушка. Её ошибки/неуклюжести могут доставлять неприятности или причинять физическую боль как ей самой, так и другим. Персонажи-додзикко являются одним из стандартных типажей в аниме и манге.
 Додзинси () — любительская манга, самостоятельно издаваемая авторами.
  — неприкрытая часть женского бедра, которая видна между верхним краем чулка и нижним краем юбки, платья или шорт. Один из объектов фансервиса. Если видны трусики, это уже не дзэттай рёики.
  — архетип персонажей аниме, характер и поведение которых характеризуется терминами  и . В основном данный термин используется по отношению к героиням, которые общительны и веселы с друзьями, но становятся стеснительными и молчаливыми в общении с понравившимися им парнями.

Ё 
 Ёнкома () — формат выпуска манги по 4 кадра. Обычно используется в комедийных вставках.

И 
  — термин, пришедший из эротических игр, в особенности Kana: Little Sister, и обозначающий младшую сестру главного героя, которая испытывает к нему нежные чувства или просто разбавляет сюжет в зависимости от произведения милым юмором или фансервисом. Однако, само по себе, вне контекста аниме, слово «妹» не имеет какой-либо эротической окраски и является нейтральным. Единственная обязательная черта характера, которая наличествует у большинства имото-героинь, — это глубокое чувство привязанности и обожествление собственного брата, так называемый «комплекс брата» (). Если же произведение посвящено развитию отношений между главным героем и имото, то, как правило, такая героиня по цензурным соображениям оказывается герою неродной сестрой, в то время как произведения, демонстрирующие романтические отношения между персонажем и его родной имото-героиней вроде Oreimo, Mahouka Koukou no Rettousei и Yosuga no Sora, относительно редки и регулярно становятся предметом обсуждения среди фанатов и СМИ, несмотря на популярность этой темы в аниме и манге в целом. В широком смысле термин переводится буквально и обозначает любую младшую сестру одного из героев (мужчины или женщины), без привязки к возрасту, характеру или роли в сюжете.
  — завязка сюжета произведения, построенная на попаданчестве в другой мир.
 Итася () — автомобили, декорированные под персонажей аниме, манги или видеоигр с помощью аэрографии, наклеек и рисунков. Буквально термин означает «машину, на которую больно смотреть».

К 
 Кабэ-дон (, 壁 (кабэ) — «стена», ドン (дон) — букв. звук удара «дон») — понятие, применяемое для сцен, в которых один персонаж прижимает другого к стене и преграждает пути к отступлению одной рукой, двумя руками, рукой и ногой и т. д. В основном, применяется мужскими персонажами или претендующими на мужественность героинями в сёдзё-манге и шуточных фан-артах.
 Каваий () — стиль «милый», «прелестный», «обожаемый» по-японски.
 Камидэрэ (,  (ками) — божество, ( (дэрэдэрэ) — любящий, заботливый) — персонаж манги или аниме, характеризующийся завышенной самооценкой и, зачастую, «комплексом бога». Также к этому добавляются «наполеоновские планы» (головокружительная карьера, переустройство общества и даже мирового порядка) и осознание огромной собственной важности. Интересно то, что эта черта их личности способна сосуществовать вместе с трогательной привязанностью к обожаемым людям, ради которых персонажи-камидэрэ чаще всего и собираются занять место творцов.
 Ковай () — «страшный», «пугающий».
 Кодомо () — метажанр аниме и манги, целевая аудитория которого — дети в возрасте до 12 лет.
 Косплей (, от  — костюмированная игра) — форма воплощения действия, совершаемого на экране. Представления, на которых поклонники переодеваются в костюмы героев аниме и манги.
 Кохай ( ко: хай, букв. «товарищ, стоящий позади») — японский термин, описывающие неформальные иерархические межличностные отношения, общепринятые в организациях, кружках, клубах, школах и на предприятиях Японии. Кохаем считается сотрудник, начавший работать на предприятии позже, либо учащийся младших классов/курсов относительно другого человека, который считается сэмпаем.
 Кудэрэ (), от англ. cool — холодная, (дэрэдэрэ) — любящий, заботливый) — персонаж манги или аниме, характеризующийся своеобразной флегматичностью, немногословностью и стоическим или аналитическим складом ума. В большинстве случаев такой персонаж обладает характерной внешностью, включающей в себя короткие волосы белых или светло-голубых оттенков, красные глаза и миниатюрное телосложение. В зависимости от целей автора, подобные персонажи могут быть как просто излишне флегматичными людьми, так и безэмоциональными представителями искусственных форм жизни и инопланетных цивилизаций.
 Кур (, от ) — трёхмесячный период трансляции аниме в Японии, соответствующей телевизионному сезону (с января по март, с апреля по июнь, с июля по сентябрь и с октября по декабрь), а также часть многосерийного аниме, транслируемая в этот период. Один «кур» может длиться от 11 до 14 недель, тогда как «сезон» аниме может длиться гораздо дольше, а также выходить с перерывами (См. «сплит-кур»).
 Кэмономими (, букв. «Ушки животных») — персонажи-люди с чертами животных. Самые известные виды: нэкомими («ушки кошки»), инумими («ушки собаки»), усагимими («ушки кролика»), нэдзумимими («ушки мышки»). Также к кэмономими можно отнести другой популярный тип персонажей — кицунэ («лиса»), хотя последние чаще всего фигурируют в аниме или манге в качестве духов, принявших человеческий облик.

Л 
  — см. Ранобэ.
  — японское название комплекса лолиты, кроме этого — название жанра аниме и манги, содержащих эротические или романтические сцены с участием маленьких девочек или явно несовершеннолетних девушек. Вне аниме-культуры это слово также используется в японском языке как обозначение педофилии.

М 
 Манга () — японские комиксы.
 Мангака () — автор манги.
 Махо-сёдзё () — поджанр сёдзё, где главный персонаж — девочка или молодая девушка, обладающая некими сверхъестественными способностями (девочка-волшебница) и использующая их для борьбы со злом, защиты Земли, слабых и тому подобных действий.
 Метажанр — основополагающий, ведущий жанр в аниме и манге, основанный на возрастном и гендерном разделении целевой аудитории. Различают пять основных метажанров: кодомо, сёнэн, сёдзё, сэйнэн и дзёсэй.
 Ме́ха  — используемые в аниме механизмы, чаще всего используется для обозначения поджанра в аниме, манге и научной фантастике, основным атрибутом которого являются огромные боевые человекоподобные машины.
  — японское слово, означающее фетишизацию или увлечение определенной темой или хобби. В современном использовании пришло на замену термину «отаку» в его значение «поклонник чего-либо». Среди поклонников аниме и манги чаще всего имеется в виду конкретный тип моэ — увлечение определенным типажом персонажей — молодыми и невинными девушками, которые нуждаются в помощи, чтобы раскрыться и «расцвести» (в этом случае от «моэдэру» — «расцвести»), и возможно в поддержке брата-защитника.
 Мэганэкко () — в японском сленге это слово значит «девушка, носящая очки». Оно часто используется в обществе любителей аниме и манги, которые считают, что очки, которые носят девушки или парни, делают их более привлекательными.

Н 
 Нэко (, , досл. кошка) — слово, по-японски обозначающее кошку. Под словом «нэко» (иногда «нека») обычно подразумевают персонажей с кошачьими ушами или антропоморфных кошек. Также «нэко» иногда называют девушек в юри, которые отыгрывают более пассивную роль (иное обозначение — «кэй»).
 Нэко-мими () — кошачьи ушки. Обычно это косплеерский ободок, к которому пришиты имитированные кошачьи уши.
 NTR — в японском языке является аббревиатурой от «нэторарэ» или «нэтори».
 Ня () или мя () — японское звукоподражание мяуканью кошки, аналог русского «мяу». Используется в аниме в качестве одного из атрибутов при отыгрывании ролей нэко. В сленге русскоязычных фанатов также есть несколько неологизмов, образованных от «ня»: существительное «няка» (от «ня» и «нэко»), прилагательное «няшный» и приветствие «няк!».

О 
 OEL-манга — см. Псевдоманга.
 ONA () — тип аниме, предназначенный для распространения в интернете.
 OVA () — тип аниме, предназначенный для распространения на дисках и кассетах, а не для показа в кинотеатрах или по телевидению.
  — термин, обозначающий персонажа-гея, женственного или трансвестита. Не несёт негативной окраски, но может быть использовано как оскорбление в зависимости от говорящего.
  — японское слово, обозначающее дополнительные материалы, выпускаемые вместе с аниме (сериалами, фильмами) на DVD. Под омакэ обычно подразумевают: удалённые сцены; пародии; интервью с создателями, актёрами, сэйю; материалы о создании произведения; неудачные сцены и т. п. В Японии термин омакэ используется в более широком смысле, например, означает бесплатные дополнения к статуэткам или игрушкам, обычно это конфеты или безалкогольные напитки.
 Онгоинг () — аниме, последний сезон которого сейчас выходит и транслируется по телевидению в Японии.
  — традиционное японское обращение к своим старшим брату или сестре, а также своеобразный элемент «семейного» моэ, который возник из-за фетешизированности его в отаку-культуре. В качестве более формального обращения можно использовать онии-сан для брата и онээ-сан для сестры, соответственно, в то время как онээ-сама и онии-сама малоупотребимы из-за их старомодности и аристократичности, а также их прочной ассоциации в аниме культуре с лесбийским или инцестуозным контекстом, соответственно, хотя они и могут использоваться в произведениях о высшем свете в качестве антуража, например в Code Geass. В аниме сленге можно также встретить такой термин как «онээсан-героиня», использующийся для героинь, которые символизируют заботливую старшую сестру, не обязательно родную. Характерный признак таких девушек — это присказка «ара-ара», аналогичная русскому «ну и ну». Онии-сан и онээ-сан также используются для обращения к (часто незнакомцам) парням и девушкам старше говорящего, но до 30 лет.
 Онээ-сама () — манерное обращение к старшей сестре, выражающей крайнюю почтительность к ней, а также своеобразный женский типаж, популяризированный произведениями в жанре эсу и сёдзё-ай, обозначающий старшеклассницу, являющуюся образцом для подражания для более младших учениц благодаря своим манерам и опыту в различных областях вроде спорта или учёбы. Романтические отношения между онээ-сама и их кохаями в католических женских школах являются одной из центральных тем в произведениях описывающих романтические отношениями между двумя девушками.
  — термин, обозначающий, что указанная героиня приходится подругой детства главному герою и, как правило, ещё с детства испытывает к нему очевидные романтические чувства, в которых, однако, не может признаться, несмотря на демонстрируемую симпатию. Несмотря на то, что данный термин обозначает скорее уровень отношений между героями, чем какой-либо определённый типаж, осананадзими, как правило, изображаются мальчиковыми девушками, проводящими большинство своего времени рядом с главным героем, но по разным причинам не способными выразить ему свои чувства без вмешательства других конкурирующих с ней девушек. Так как романтическая линия с подобными героинями сравнительно проста для обоснования, осананадзими часто являются центральными героинями большинства романтических аниме и манги, а также визуальных новелл, в особенности Kanon, где все героини (за исключением одной) являются подругами детства главного героя, или OreShura, обыгрывающей популярный сюжет про соперничество подруги детства главного героя с появившейся новой девушкой.
 Отаку () — человек, маниакально увлекающийся чем-либо. В Японии термин может иметь негативную окраску. На Западе обычно применяется просто в отношении ко всем фанатам аниме и манги.
 Оэкаки () — наброски и эскизы в манге. Также разновидность встроенного в форум или имиджборд веб-приложения или Java-апплета для рисования в окне браузера.

П 
 Панцу (яп. パンツ, от англ. pants) — японское слово, обозначающее «трусы» (нижнее бельё). В аниме и манге этим словом называют появление в кадре женского белья, постоянное мелькание панцу (так называемый панцушот) — неизменный атрибут фансервисa, особенно это относится к жанрам этти и хентай.
 Псевдоманга — западный комикс, старающийся подражать манге. Термин является непопулярным в использовании среди поклонников на Западе. Вместо него также пытаются использовать «америманга», «американская манга», либо OEL (от  — «изначально на английском языке»).

Р 
 Рав ( — «необработанный», также ров, ро́вка, ра́вка) — тип распространяемых в интернете серий аниме, манги и дорамы. Означает видео без каких-либо субтитров, противопоставляется видео со встроенным «жёстким» (hard) или «мягким» (soft) фансабом. Такая классификация распространена среди неяпонских поклонников аниме и манги, обычно файлы в RAW распространяются через BitTorrent так называемыми raw-группами. Такие группы выкачивают из японских сетей WinNY и Share самые качественные по их мнению серии различных аниме-сериалов, переименовывают их в соответствии с правилами ромадзи, затем выкладывают на трекере. RAW в основном качают люди, которые знают японский в достаточной мере, чтобы смотреть видео без субтитров, а также начинающие фансаб-группы.
  — японский роман с иллюстрациями, одна из наиболее популярных разновидностей художественной печатной продукции в Японии.
 Рэдикоми (см. Дзёсэй)
 Рэдису (см. Дзёсэй)

С 
 Сёдзё () — метажанр аниме и манги, целевая аудитория которого — девочки и девушки в возрасте от 12 до 16—18 лет.
 Сёнэн () — метажанр аниме и манги, основной целевой аудиторией которого являются мальчики и юноши в возрасте от 12 до 18 лет.
 Сёнэн-ай () — жанр аниме или манги, посвящённый любви между юношами, поджанр яоя. Для жанра характерно изображение романтических, но не сексуальных отношений между юношами или молодыми мужчинами.
 Сёдзё-ай () — жанр аниме или манги, посвящённый любви между девушками, поджанр юри. Для жанра характерно изображение романтических, но не сексуальных отношений между девушками или молодыми женщинами.
 Сётакон () — жанр хентая в манге и аниме, изображающий романтические и сексуальные отношения с участием мальчиков.
 Сканлейт () — любительский перевод комиксов, чаще всего манги, на иностранный язык.
 Сплит-кур — аниме, один сезон которого транслируется на протяжении двух куров, с перерывом продолжительностью в один кур между ними.
 Спокон () — жанр аниме и манги, рассказывающий о спортивных достижениях, совершённых благодаря сильной воле к победе.
 Сугой () — 1) воскл. здорово! классно! круто! 2) реже: ужасный, страшный; зловещий, жуткий; 3) поразительный.
 Сэйнэн () — метажанр аниме и манги, основной целевой аудиторией которого являются молодые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.
 Сэйю () — японские актёры озвучивания. Сэйю обычно озвучивают роли в аниме, видеоиграх, иностранных фильмах, а также на радио и телевидении.
  — персонаж произведений в жанре яой, играющий активную роль в сексе. По смыслу противоположен «укэ».
 Сэмпай (яп. 先輩 букв. «товарищ, стоящий впереди») — японский термин, описывающие неформальные иерархические межличностные отношения, общепринятые в организациях, кружках, клубах, школах и на предприятиях Японии. Сэмпаем считается сотрудник, начавший работать на предприятии раньше, либо учащийся старших классов/курсов относительно другого человека, который считается кохаем.
 Сэнтай () — жанр тв-шоу, посвящённых приключениям команды супергероев, которые противостоят разнообразным так называемым «монстрам недели», посылаемым на Землю главным злодеем. Также в узком смысле просто любой отряд супергероев, обладающий характерными признаками жанра.

Т 
 Танкобон () — отдельный том, чаще всего манги.
 Тиби (), или чиби, устар. форма CB (от  — «детское тело») — уменьшенное и непропорциональное (укороченные конечности и увеличенная голова) изображение персонажа, наиболее характерное для стиля Super Deformed (SD). Используется чаще всего в комедийных сценах или когда персонаж смущается. Большинство тиби имеют также более упрощенную и более экстремализированную схему эмоций. Бывает так, что в одном фрейме используется разная рисовка для разных героев: часть из них может быть нарисована как чиби, а другая — в нормальном стиле.
 Тентакль (от  — щупальца) — поджанр хентая, изнасилование щупальцами.
 Тати () — активный персонаж в юри-аниме и манге.
 Тюнибё, или  — термин, используемый для описания персонажей-подростков 14-15 лет, решивших круто изменить свою «скучную» жизнь и в этих целях круто изменивших своё поведение, в том числе изображающих из себя разнообразных фантастических героев, обладающих магическими силами демонов и т. д. Сюжеты с подобными персонажами обычно посвящены темам молодёжных субкультур, эскапизма и взросления. В более широком смысле термин может использоваться для описания любого персонажа, отыгрывающего какую-то роль или пытающегося подражать любимым героям.

У 
  — персонаж произведений в жанре яой, играющий пассивную роль в сексе. По смыслу противоположен «Сэмэ».

Ф 
 Фан-арт () — авторские работы фанатов отдельного произведения или их сходной группы на тему доработки внешности персонажей, места действия и т. п. Фан-арт не включает самостоятельно придуманные доработки и их литературные описания.
 Фан-бук (, ) — книга, содержащая информацию об аниме или манге. В частности — персонажах, стиле рисунка, авторах.
 Фансервис () — временная приостановка сюжета ради включения сцен или ракурсов, рассчитанных на определённый отклик у целевой аудитории с целью повышения заинтересованности. Термин предполагает некий «подарок» преданным поклонникам. Это могут быть сцены, в которых происходит обнажение женских персонажей или моменты, когда они принимают довольно вызывающие позы. Часто используемым вариантом фансервиса являются целые серии, когда персонажи оказываются в бане, бассейне, на горячих источниках или на пляже. Но не всегда фансервис подразумевает именно эротический контент, в качестве фансервиса могут выступать также сложные механизмы на заднем фоне для фанатов меха или визуальные гэги, спрятанные в экшен-сценах.
 Фанфи́к () — авторские работы фанатов отдельного произведения или их сходной группы на тему дальнейшего развития событий, побочного развития, а иногда — для описания возможной предыстории. Иногда используется полная форма названия — фанфикшн (от  — вымысел). Фанфики в основном литературно-описательные, но есть и фан-арт.
 Фудзёси (, «испорченная девушка») — так называют любительниц яойных аниме и литературы, а также соответствующий женский архетип в аниме, изображаемый в виде носящей очки стеснительной девушки, приходящей в восторг при виде любых явных и не очень гомоэротических намёков, своеобразный женский вариант отаку.
 Фуданси (, «испорченный мужчина») — так называют любителей яойных аниме и литературы. Причём сами фуданси, как правило, представителями сексуальных меньшинств не являются.

Х 
 Хасбэндо (англиц. от  «муж») — мужской персонаж из аниме, манги или видеоигры, который романтически привлекает, которого считают своим идолом и второй половинкой.
 Хентай () — разновидность аниме и манги, основным элементом которых являются содержащиеся в них эротические и/или порнографические сцены.
 Химэдэрэ () — тип персонажей, которые ведут себя надменно и эгоистично.
 Хэнсин () — превращение/трансформация героев/меха.

Ц 
 Цуккоми (, «вклинивание») — японское слово, означающее человека, который пытается шутливо поддеть собеседника; либо саму шутку. Вместе с бокэ является частью мандзай-дуэта.
 Цундэрэ () — японское слово, служащее для описания персонажа, который по ходу повествования периодически меняет линию своего поведения с агрессивного и немного нагловатого на любящее и сентиментальное.

Ч 
 Чиби — см. Тиби

Э 
 Этти (, от  — «эйч», первой буквы в слове «хентай») — изначально сокращение от «хентай», употребляется как более «мягкая» его версия. Жанр аниме или манги, ключевой особенностью которого является показ эротических сцен. В отличие от хентая, этти не показывает сексуальные отношения напрямую, демонстрируя, в зависимости от возраста целевой аудитории, различные по степени откровенности эротические сцены с намёком на такие отношения.

Ю 
 Юри () — жанр манги и аниме, изображающий гомосексуальные отношения между персонажами женского пола. Традиционно юри считается «женским» жанром, однако подобные произведения также могут быть ориентированы на мужчин или общую аудиторию в случае добавления некоторых элементов из других жанров вроде усложнения сюжетов или предназначенного для мужчин фансервиса.

Я 
 Яой () или BL ( — «любовь мальчиков») — жанр аниме и манги, изображающий идеализированные гомосексуальные отношения между персонажами мужского пола. Целевой аудиторией яоя и авторами яойной манги являются девушки и женщины (как правило, гетеросексуальные). Появившись как одно из направлений сатирических додзинси (любительского творчества), яой стал популярной тематикой в аниме жанра романтика.
 Янгирэ () — японское определение персонажей, психически не уравновешенных и склонных к внезапному насилию вследствие пережитой психологической травмы. Термин происходит от слов «яндэру» («психическое расстройство») и «кирэру» («жестокий; склонный к насилию»). Янгирэ, в отличие от яндэрэ, имеют привязанность к кому-либо, но при измене сэмпая они становятся агрессивнее к своему возлюбленному; как правило, они одержимы идеей «фикс».
 Яндэрэ () — японское определение персонажей, чьи чувства настолько сильны, что выражаются в чрезмерной одержимости и собственничестве. Их часто рассматривают как персонажей, безумно влюблённых в кого-то. Термин происходит от слов «дэрэдэрэ» («нежный, любящий») и «яндэру».

Примечания

Ссылки 
 Ознакомительные информационные об Аниме статьи на сайте «animemanga.ru»
 Web сайт расшифровки молодёжного жаргона
 ВикиФур: Информационный Фурри-портал
 
 

Списки:Аниме и манга